Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Teton () :
 comté de Teton, situé dans l'État de l'Idaho ;
 comté de Teton, situé dans l'État du Montana ;
 comté de Teton, situé dans l'État du Wyoming.